Марга има више значења:

 Марга
 Марга (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Марга (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Општина Марга (Караш-Северин), општина у округу Караш-Северин у Румунији